Mouvement de la sociabilité savante opéré par les académies françaises, non officielles qui participe activement à la révolution philosophique et scientifique du .
 Peinture académique, ou tout autre forme d'art produite sous l'influence d'une Académie des beaux-arts.